Shellenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Shellenberger (1969–2009), US-amerikanischer Musiker
 Michael Shellenberger (* 1971), US-amerikanischer Autor
 Susie Shellenberger, US-amerikanische Autorin

Siehe auch:
 Schellenberger